En uvular tremulant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett litet versalt r) och är ett rullande bakre r-ljud, som i ”vara” i vissa sydsvenska dialekter.

Egenskaper 
Egenskaper hos den uvulara tremulanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är uvular, vilket betyder att den uttalas med bakre delen av tungryggen trycks mot gomspenen, längst bak på den mjuka gommen.
 Den är en tremulant, vilket betyder att artikulationsområdet vibrerar under uttalet.

Användning i språk 
I svenskan liksom i flera språk som använder det latinska alfabetet skrivs den uvulara tremulanten som r. Den uppfattas normalt som en allofon av ett generellt -ljud, och återfinns i olika grad i portugisiskan, franskan och tyskan.

Fonetik
Konsonantljud